Па́уль Фле́минг (; ,  — , ) — немецкий поэт, врач по образованию. Один из наиболее выдающихся лириков немецкого барокко.

Жизнь 
Родился в городе Хартенштайн в Саксонии, сын городского пастора. Сперва получал домашнее образование, затем учился в школе в Митвайде, в 14 лет был зачислен в престижную лейпцигскую школу Святого Фомы. В 1628 году поступил в Лейпцигский университет, медицинский факультет которого окончил в 1633.

В том же году по приглашению Адама Олеария Флеминг отправился в Голштинию, где присоединился к готовившемуся посольству в Россию. В августе 1634 года оно достигло Москвы; часть посольства в апреле 1635 года вернулась в Готторп, но Флеминг провёл ещё некоторое время в Ревеле. В октябре того же года он присоединился к посольству в Персию, достигшее Исфахана в августе 1637 года; Флеминг провёл там около двух лет.

Вернувшись в Европу, он получил степень доктора медицины в Лейденском университете (в 1640 году). Флеминг намеревался снова отправиться в Ревель, чтобы жениться на купеческой дочери Анне Нихузен (с которой обручился во время первого посещения города), но по дороге умер в Гамбурге от воспаления лёгких. Похоронен в деамбулатории Церкви Святой Екатерины. Во время Второй мировой войны его надгробие было уничтожено; в 1959 г. рядом с местом погребения установлена мемориальная табличка.

Творчество 

Поэзия Флеминга проникнута влиянием античной буколики, отличается жизнерадостным восприятием бытия и в то же время характерным для лирики барокко ощущением его зыбкости. Часть его стихотворений посвящена Тридцатилетней войне; в них Флеминг, как и все крупные поэты эпохи, выражает надежду на скорейшее заключение мира. В 1631 году он перелагает псалмы Давида. Особая страница в его поэзии — стихи, написанные в России и о России (часть из них впервые переведена ещё А. П. Сумароковым).

Ссылки 
 Произведения Флеминга на сайте «Проект Гутенберг» 
 Стихи Флеминга в переводе Л. Гинзбурга
 Очерк о Флеминге в «Истории всемирной литературы»

Примечания 

Выпускники Школы Святого Фомы (Лейпциг)
Поэты Германии
Дипломаты Германии
Медики Германии
Писатели барокко
Путешественники в Россию
Умершие от пневмонии
Похороненные в Гамбурге